Kobra nebo Cobra může znamenat:
biologie
 kobry, jednotné číslo kobra – skupina jedovatých hadů z čeledi korálovcovitých

geografie
 Kobra (přítok Vjatky) – řeka v republice Komi a v Kirovské oblasti v Rusku, přítok Vjatky

zbraně
 9K112 Kobra – sovětská protitanková řízená střela

organizace
 EKO Kobra – rakouská protiteroristická jednotka

kultura
  – román britského spisovatele Fredericka Forsytha
 Kobra 11 nebo Kobra 11: Nasazení týmu 2 – německé akční seriály
 CoBrA – evropská avantgardní umělecká skupina
 Cobra (seriál) – americký seriál z roku 1993, v hlavní roli hrál Michael Dudikoff

Odkazy

Reference

Externí odkazy